Cresta steht für:

 Cresta (Fahrradmarke), Marke des Schweizer Herstellers Komenda
 Cresta-Rennen, Wintersportart
 Broc Cresta (1987–2012), US-amerikanischer Rodeo-Reiter
 Toyota Cresta, Pkw-Modell der Marke Toyota
 Vauxhall Cresta, Pkw-Modell der Marke Vauxhall
 Cresta (Vereinigte Staaten), Ort im US-Bundesstaat Kalifornien

Orte in der Schweiz:
 die Hauptsiedlung der Gemeinde Avers GR
 eine Siedlung der Gemeinde Masein im Kanton Graubünden
 Cresta-Siedlung, ein bronzezeitlicher Fundplatz in Cazis 

Siehe auch:
 Kresta